Fastlane ist
 Fastlane (Fernsehserie), eine zwischen 2002 und 2003 produzierte Action-Fernsehserie
 WWE Fastlane, eine seit 2015 jährlich ausgetragene Wrestling-Veranstaltung der WWE
 Fast Lane, ein Lied des US-amerikanischen Rap-Duos Bad Meets Evil aus dem Jahr 2011